Caçapava — município brasileiro do estado de São Paulo
Caçapava do Sul — município brasileiro do Rio Grande do Sul
Caçapava (futebolista) (1954—2016) — futebolista brasileiro conhecido como Caçapava
Caçapa (músico) — compositor, arranjador, produtor musical, violeiro e guitarrista brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos